Juan Jiménez puede referirse a:

 Juan Jiménez (1514–????), conquistador español;
 Juan Jiménez de Montalvo (1551-????), magistrado español durante el periodo de la Colonia Española en América;
 Juan Ramón Jiménez (1881–1958), poeta español;
 Juan Jiménez Méndez (1886-????), político mexicano, gobernador de Oaxaca;
 Juan Jiménez (1949-2008), beisbolista dominicano;
 Juan Carlos Jiménez Rufino (1951-), cantante argentino más conocido como La Mona Jiménez;
 Juan Jiménez Mayor (1964- ), político peruano, Presidente del Consejo de Ministros;